Заборное — топоним:
 Заборное — деревня в Ярославской области

Озёра 
 Заборное — в Карелии, в Лоухском районе, на реке Кереть.
 Заборное — в Кировской области, в Белохолуницком районе, в левобережье реки Вятки.
 Заборное — в Нижегородской области, к северо-западу от города Навашино, в правобережье Оки.
 Заборное — в Томской области, в Томском районе, в правобережье Оби.
 Заборное — в Удмуртии, в Сарапульском районе, в левобережье Камы.